Charles Lloyd (1662-1728), un forgeron et un quaker gallois qui a opéré à partir de 1717 la fonderie de Bersham Ironworks ;
 Charles Lloyd II (1775-1839), un poète britannique ;
 Charles Lloyd (1784-1829), un religieux anglais ;
 Charles Lloyd (1927-1995), un rameur d'aviron britannique ;
 Charles Lloyd (1938-), un musicien américain de jazz.